Cet article donne le classement selon les Indicateurs de pauvreté humaine IPH-1 et IPH-2 fait par le Pnud en 2006, à partir des statistiques de 2004. Les pays sont classés de celui ayant le « moins de pauvreté » vers celui ayant le « plus de pauvreté », en classant différemment les pays dits « développés » (pays de l'OCDE, de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale et de la CEI) et les pays en développement (les autres pays).

Classement IPH-1 
 sont classés.

Classement IPH-2

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Développement humain
Liste de pays
Pauvreté par pays
Pauvreté